«Лесная хроника» — советский короткометражный мультипликационный фильм-сказка, который создал режиссёр Пётр Носов в 1970 году на студии «Союзмультфильм».

Сюжет 
Волк  разбойничает в лесу, отнимая у зверей их собственность. Однажды Заяц находит охотничий капкан и, не зная, что это, принимается за поиски «потерявшего» его хозяина. Лиса, решив наказать серого разбойника, направляет Зайца к Волку. По своей жадности, Волк принимает находку за ценную вещь. Попав в ловушку, он мечется по лесу, разрушая при этом отнятый у Барсука домик. В конце фильма Барсук помогает Волку снять капкан, и в благодарность за это Волк «великодушно» возвращает спасителю его же разрушенный домик…

Создатели 
 Автор сценария: Владимир Капинский
 Режиссёр: Пётр Носов
 Художник-постановщик: Константин Карпов 
 Композитор: Михаил Меерович
 Оператор: Михаил Друян
 Звукооператор: Георгий Мартынюк
 Художники-мультипликаторы: Анатолий Солин, Владимир Крумин, Марина Рогова, Владимир Зарубин, Светлана Жутовская

Роли озвучивали 
 Анатолий Папанов — Волк,
 Юлия Юльская — Заяц,
 Юрий Хржановский — Барсук / Ёж,
 Клара Румянова — Лиса

Релизы на VHS и DVD

Ссылки 
 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Петра Носова
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы о волках
Короткометражные мультфильмы